Ulrico I di Hanau (1255-1305), signore di Hanau
 Ulrico II di Hanau (1288-1346), signore di Hanau
 Ulrico III di Hanau (1310-1369), signore di Hanau
 Ulrico IV di Hanau (1330-1380), signore di Hanau
 Ulrico V di Hanau (1368-1419), signore di Hanau